Star Wars: Battlefront II può riferirsi a due videogiochi della serie Star Wars: Battlefront:
 Star Wars: Battlefront II – videogioco uscito nel 2005
 Star Wars: Battlefront II – videogioco uscito nel 2017

Pagine correlate 
 Star Wars: Battlefront (disambigua)